Gasparini ima više značenja:
 Gasparini, Padova
 Gasparini, Piacenza